Патрик Александр Кристофер Баер (; род. 30 июня 1992 года, Берлин) — немецкий  и синхронист.

Жизнь 
Патрик Баер вырос в берлинском районе Шпандау, а в 2011 году в Шпандау Кант-Гимназии получил аттестат. Его тогдашним учителем математики был Гельмут Клебанк, нынешний районный мэр Шпандау.

Баер играл в более чем 30 различных телевизионных фильмах и постановок. Так он снялся, в частности, в сериалах Tatort (Место преступления) и SOKO Wismar (СОКО Висмар). С конца ноября 2005 года до начала декабря 2007 года Баер сыграл главную роль Антона Манке в детском и молодежном сериале Schloss Einstein (Маленькие Эйнштейны). В апреле 2012 года Баер получил главную роль в молодёжной мыльной опере Hotel 13 (Комната 13) от Nickelodeon, в которой он был Томом Кеплером до марта 2014 года. Участвовал в развлекательной программе Cheeese (Чиииз). Кроме того, Баер работал в качестве синхронного диктора. Таким образом, он озвучил на немецкий голоса Фредди Хаймора и Суража Шарма.

Фильмография 
 1998: Звезда Горы (сериал, эпизод 1x01, 1x15)
 1999: Клиника Берлин Митте — жизнь в режиме ожидания (телесериал, эпизод 1x01)
 2000: Все дети нуждаются в любви (телевизионный фильм)
 2000—2001: Виктор — Ангел-хранитель (пилотный эпизод и с 10 эпизода. Фэнтези-сериал)
 2000—2002: Последний свидетель (сериал, эпизод 3x02, 4x05)
 2001: Жертвенный Агнец — Между любовью и ненавистью (ТВ — фильм)
 2001: Место преступления — Байнзле и сладкая смерть
 2001: Именем закона (сериал, 7x02)
 2001: Закон Вольфа (телесериал, эпизод 10x03)
 2002: Во всей дружбе (телесериал, эпизод 4x26)
 2002: Наследники тоже хотят быть наученными (телевизионный фильм)
 2002: Лучший кусок (телевизионный фильм)
 2003—2009: Наш Чарли (сериал, эпизод 8x11, 14x07)
 2002—2003: Жулик по имени Папа (сериал; СБ.1)
 2003: Навсегда в сердце (телевизионный фильм)
 2004: Убийца моего отца (телевизионный фильм)
 2004: СОКО Висмар (сериал, эпизод 1x09)
 2004: Спаситель на острове (сериал, эпизод 2x07-2x08)
 2005—2007: Маленькие Эйнштейны (телесериал, эпизод 393—480)
 2007: Моя чудесная семья (телевизионный сериал, эпизод 1x02)
 2011: Подростковая любовь (сериал)
 2011: Ложь у левой руки (телевизионный фильм)
 2012: Шесть лебедей (ТВ — фильм)
 2012: СОКО Лейпциг (телесериал, эпизод 11x18)
 2012—2014: Комната 13 (сериал)
 2012: Только одну ночь (ТВ-фильм)
 2014: В твоих мечтах (сериал)
 2014: СОКО Кицбюэль

Синхронный перевод (выборочно)

Фильмы 
 2002: Маленький полярный медвежонок — Робби
 2002: Красный дракон — Тайлер Патрик Джонс — Джош Грэм
 2004: Предвестники бури — Сорен Фултон — Фермат
 2004: Рождение — Кэмерон Брайт — Шон
 2006: Дети без присмотра — Тайлер Джеймс Уильямс — Чарли Голдфинч
 2006: Стон черной змеи — Неймус К. Уильямс — Линкольн
 2006: Последний отпуск — Яша Вашингтон — Дариюс
 2008: Золотой компас — Фредди Хаймор — Пантелеймон
 2008: Отель для собак — Джонни Симмонс — Дэйв
 2008: Кожа — крик справедливости — Ханнес Бруммер — Леон Лаин
 2009: История одного вампира — Крис Массолиа — Даррен Шэн
 2009: Миллионер из трущоб — Ашутош Лобо Гадживала — Салим (подросток)
 2009: Синко с вихром и тысячелетняя магия — Акира Эгами — Тацуёши
 2010: Пипец — Кларк Дьюк — Марти
 2010: Августин — Маттео Урзия — Августин (15 лет)
 2010: Ловец душ — Самсон Одхиамбо — Абил
 2011: Старый Новый год — Джейк Т. Остин — Сэт
 2011: Домашняя работа — Фредди Хаймор — Джордж Зинавой
 2011: Неприкасаемые — Тома Соливерес — Бастьен
 2012: Джон Картер — между двумя мирами — Дэрил Сабара — Эдгар Райс Берроуз
 2012: Жизнь Пи: кораблекрушение с тигром — Сурадж Шарма — Пи Патель
 2013: Пипец 2 — Кларк Дьюк — Марти
 2013: Мы - Миллеры — Уилл Поултер — Кенни Россмор
 2013: Кадры — Тобит Рафаэль — Йо-Йо Сантос
 2013: Судная ночь — Макс Буркхолдер — Чарли Сэндин
 2014: Теорема Зеро — Лукас Хеджес — Боб
 2014: Отрочество — Эллар Колтрейн — Мейсон (старший)
 2014: Семейка монстров — Айзек Хэмпстед-Райт — Эггс
 2014: Бегущий в лабиринте — Джейкоб Латимор — Джефф
 2014: Посвященный — Камерон Монахэн — Эшер
 2016: Зверопой — Тэрон Эджертон — Джонни
 2016: Фантастические твари и где они обитают — Эзра Миллер — Криденс Бэрбоун
 2017: Лига Справедливости — Эзра Миллер — Барри Аллен / Флэш 
 2017: Счастливого дня смерти — Израэль Бруссар — Картер Дэвис
 2019: Angry Birds в кино 2 — Джош Гэд — Чак

Сериалы 
 2002: Племя — Чарли Самау — Чарли
 2004—2005: Стальная тревога — Мамико Ното — Синдзи Кадзама
 2008: Подросток Базз — Джастин Келли — Ноа Джексон
 2009—2011: Всё тип-топ, или Жизнь на борту — Док Шоу — Маркус Литтл
 2011: Сверхвоины — Райан Поттер — Майк Фуканаг
 2012—2014: Дневники вампира — Натаниэль Бузолич — Кол Майклсон
 2013—2018: Мотель Бейтс — Фредди Хаймор — Норман Бейтс
 2014: Сэм и Кэт — Гарретт Бойд — Джепсон
 seit 2014: Грозная семейка — Джек Гриффо — Макс Сандермен
 2015: Скорпион — Арамис Найт — Пако
 2015: Две девицы на мели — Остин Фальк — Нэш
 2015: Hamatora — Рёта Осака — Найс
 2015: Родина — Сурадж Шарма — Айан Ибрагим
 2015: Герои: Возрождение — Робби Кей — Томми
 seit 2015: Готэм — Камерон Монахэн — Джером Валеска / Джокер
 2016: Виолетта — Дамьен Лауретта — Клемонт Галан / Александр
 2016: Алекс & Ко. — Леонардо Чекки — Алекс Леони

Театр 
 2002: Riverdance — Программа
 2003: Мечта на кануне Рождества — танец с саблей
 2006: 100 лет МЭК

Передачи 
 2003: Женщины года — Explosiv — Журнал
 2010—2011: Ведущий молодежного радио RoN FM
 2013: Чиииз

Ссылки 
 
 Персональный сайт
 Патрик Баер (полный список синхронного перевода)
 Галерея на Wikia
 Голос из Шпандау на mein-spandau.info, 28 декабря 2012